Córrego Invernada
GRCES Estação Invernada

Localidades 

Invernada (Guarulhos)
Invernada (Igrejinha)
Vila Invernada

Desambiguação